Miejscowości w USA:
 Vermillion – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Vermillion – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Vermillion – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Vermillion (ang. Vermillion Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Vermillion (ang. Vermillion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vermillion
 Vermillion (ang. Vermillion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Vermillion (ang. Vermillion Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Vermillion (ang. Vermillion Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Vermillion (ang. Vermillion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Vermillion (ang. Vermillion Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clay
 Vermillion (ang. Vermillion Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Vermillion (ang. Vermillion County) – w stanie Indiana